Le nom Manuel José Arce peut désigner :
Manuel José Arce y Fagoaga (1787-1847), un homme politique et militaire du Salvador ;
Manuel José Leonardo Arce Leal (1935-1985), un écrivain guatémaltèque.